Финал Кубка Украины по футболу 2010 — финальный матч девятнадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 16 мая 2010 года на стадионе «Металлист» в Харькове. В матче встретились симферопольская «Таврия» и донецкий «Металлург». Победу в дополнительное время одержала крымская команда со счётом 2:3, заработав, таким образом, первый, в своей истории, Кубок Украины. Голы за «Таврию» забивали Максим Фещук (2-я минута), Александр Ковпак (40-я минута, с пенальти) и Лаки Идахор (97-я минута). За «Металлург» отличились Генрих Мхитарян, на 51-й минуте, и Мариу Сержиу на 73-й минуте.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

Факты 
 Всего в матче было показано 13 жёлтых и 2 красных карточки, причём обе красные карточки получили игроки «Таврии»
 Данный матч — первый финал Кубка Украины с 1994 года, в котором не участвовали ни киевское «Динамо», ни донецкий «Шахтёр». В финале 1994 года «Таврия» в серии пенальти уступила одесскому «Черноморцу»

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2009/2010
2010
Матчи ФК «Таврия»
Матчи ФК «Металлург» Донецк
Спортивные соревнования в Харькове
События 16 мая
Май 2010 года
2010-е годы в Харьковской области